Wolff kan avse bland andra:

 Adolf Wolff
 Albert Wolff , flera personer
 Albert Wolff (dirigent) (1884–1970), fransk dirigent och tonsättare
 Albert Wolff (journalist) (1825–1891), tysk-fransk journalist
 Albert Wolff (skulptör) (1814–1892), tysk skulptör
 Amalie Wolff-Malcolmi, tysk skådespelerska
 Andreas Wolff
 Ann Wolff, tidigare Ann Wärff, tysk-svensk glaskonstnär
 Betje Wolff, nederländsk författare
 Carl Gustaf Wolff (1800–1868), finländsk redare och kommerseråd 
 Caspar Friedrich Wolff
 Charlotta Wolff, finlandssvensk historiker och översättare
 Christian von Wolff, tysk filosof och matematiker
 Emil Wolff, tysk skulptör
 Emil von Wolff, tysk lantbrukskemist
 Eugen Wolff
 Freddie Wolff
 Hans Wolff
 Heinrich Wolff
 Henrich Wolff
 Hermann Wolff
 Ingrid Wolff, nederländsk landhockeyspelare
 Jacob Gabriel Wolff, tysk jurist och psalmförfattare
 Johann Wolff
 Jonathan Wolff
 Josh Wolff
 Julius Wolff], flera personer
 Julius Wolff (författare) (1834–1910), tysk skriftställare
 Julius Wolff (medicinare) (1836–1902), tysk kirurg
 Karl Wolff
 Lina Wolff, svensk författare
 Louise Wolff, dansk journalist och programledare
 Ludvig Wolff, svensk läkare
 Martin Wolff, tysk skulptör
 Moritz Wolff, svensk rabbin
 Nat Wolff
 Nils Wolff (adlad Stjernberg), svensk professor
 Pauline Wolff, svensk författare
 Pierre Wolff
 Pius Alexander Wolff, tysk skådespelare
 René Wolff
 Rikard Wolff, svensk skådespelare
 Richard D. Wolff
 Robert Paul Wolff
 Rolf Wolff (1953–2021), professor i företagsekonomi och högskolerektor
 Susie Wolff, skotsk racerförare
 Theodor Wolff
 Toto Wolff, österrikisk racerförare och investerare
 Valentin Wolff
 Wilhelm Wolff

Se även 

 Wolf
 Wolff-Chaikoffs effekt

Tyska efternamn